Новая Мельница — название населённых пунктов в России:

 Новая Мельница — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Новая Мельница — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Новая Мельница — деревня в Новгородском районе Новгородской области.